

Onomastica

 Dumitru – variante rumena del nome proprio di persona maschile italiano Demetrio

Persone
 Alina Alexandra Dumitru – judoka rumena
 Ion Dumitru – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Marian Dumitru – ex pallamanista rumeno
 Nicolao Dumitru – calciatore italiano
 Theodore Dumitru – allenatore di calcio e dirigente sportivo rumeno
 Viorica Dumitru – ex canoista rumena